Vickerman ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Vickerman (* 1979), australischer Rugby-Union-Spieler
 Keith Vickerman (1933–2016), britischer Zoologe